Анастасия Дмитриевна Архангельская (род 09.04.2002, Ижевск) — российская шашистка. Серебряный призёр чемпионата России по международным шашкам среди женщин 2018 года. Мастер спорта России. Тренеры  — Мильшин,Владимир Иванович.

Спортивная биография 
Анастасия Архангельская представляет удмуртской шашечной школу. В 9 лет она стала серебряным призёром на первенстве Европы по международным шашкам (2011). В 13 лет, выступая уже в ранге чемпионки страны, победила в Бейлене (Нидерланды) на первенстве мира по международным шашкам в возрастной категории до 13 лет в программе быстрые шашки и стала победителем на проходившим там же первенстве мира по турецким шашкам среди девушек. В 2015 году Анастасия победила на первенстве Европы по международным шашкам среди девушек в программе блиц, а в 2019 году завоевала серебро в блице. В 2018 году стала серебряным призёром чемпионата России среди женщин.
В 2021 году стала серебряным призёром первенства России среди девушек до 20 лет,стала дважды серебряным призёром Первенства Мира среди девушек до 20 лет в Польше https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=1&kl=25&Id=44481&jr=22&afko=25&r= .

В 2022 году стала победителем этапа кубка мира среди женщин в Буркина-Фасо https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=1&kl=23&Id=44603&jr=22&afko=23&r=  ,победителем первенства России до 27 лет среди девушек http://64-100.com/3-tables/2022/Pervenstvo-Rossii/100/17-20-27/classic.pdf,бронзовым призёром Чемпионата России среди женщин https://shashki.ru/tournaments/2022/chRF100_women_main/tournament_table_acc_places.html ,серебряный призёр командного Чемпионата России среди женщин в составе команды Удмуртской республики.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФМЖД
 Профиль на сайте toernooibase

Шашисты Удмуртии
Спортсмены Ижевска